Ghat – miasto w Libii
 Ghat – gmina w Libii
 ghat – hinduistyczne miejsce ablucji nad rzeką
 Ghaty Wschodnie – pasmo górskie w Indiach
 Ghaty Zachodnie – pasmo górskie w Indiach
 Aapravasi Ghat – zabytkowy zespół architektoniczny na Mauritiusie